Роджер Каньяс (ісп. Roger Cañas, нар. 27 березня 1990, Медельїн) — колумбійський футболіст, півзахисник клубу «Астана».
 Хосе Каньяс, Хосе Альберто Каньяс Руїс Еррера (ісп. José Alberto Cañas Ruiz-Herrera; 27 травня 1987, Херес-де-ла-Фронтера) — іспанський футболіст, опорний півзахисник.
 Вільяр-де-Каньяс (ісп. Villar de Cañas) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Каньяс (ісп. Cañas) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Давід Каньяс (ісп. David Cañas, нар. 26 серпня 1978, Севілья) — іспанський футболіст, що грав на позиції захисника.